Szwajcaria:
 Lyss – miasto w kantonie Berno, w okręgu Seeland
 Lyss – stacja kolejowa w Lyss

Inne:
 Bättre Lyss – szwedzka grupa muzyczna
 DHC Lyss – żeński klub hokejowy